Вели́кий ко́рмчий () — китайский почётный титул. Чаще всего относится к Мао Цзэдуну (1893—1976), председателю Коммунистической партии Китая и руководителю страны с 1949 по 1976 год.

Этот и синонимичные термины (, , ) использовались также в отношении других китайских (Чан Кайши, Си Цзиньпин) и зарубежных (В. И. Ленин, И. В. Сталин) политических деятелей.

Аналогичный титул — «» ().

Другие значения 
  — пьеса

См. также 
 Кормчий